Del Santo – cognome italiano
 Andrea Carlo Agostino Del Santo – ammiraglio e politico italiano
 Angiolo Del Santo – scultore italiano
 Felice Del Santo – pittore italiano
 Lory Del Santo – personaggio televisivo, attrice, regista, fotografa e showgirl italiana